COSATU é a sigla do Congress of South African Trade Unions (ou Congresso dos Sindicatos Sul-africanos) é a maior organização dos trabalhadores da África do Sul, com uma história de apoio ao ANC, mesmo quando esta organização estava banida pelo regime do apartheid.

Política da África do Sul